Степан Николаевич Липин (1898—1937) — художник-график.

Биография 
Степан Николаевич Липин родился в селе Клепичиха Ново-Алейской волости в Змеиногорском уезде (ныне — в  Алтайского края.

Обучался в Красноярской рисовальной школе, а также в Туркестанских художественных мастерских.

В 1926 году был одним из организаторов общества художников «Новая Сибирь».

Как художник сотрудничал с газетой «Советская Сибирь» и журналом «Настоящее».

Умер в Ленинграде 8 декабря 1937 года.

Участие в выставках 
 Первая Всесибирская выставка живописи, графики, скульптуры и архитектуры в Новосибирске, Красноярске, Томске (1927)
 Юбилейной выставки искусства народов СССР в Москве (1927)
 Выставка «Гравюра СССР за 10 лет» в Москве (1927)
 Первая западносибирская краевая художественная выставка в Новосибирске (1933)

Галерея 
Произведения художника хранятся в Новосибирском государственном художественном музее.

Графика Степана Липина и обзор творчества в статье

См. также 
 Александр Дмитриевич Силич

Примечания 

Художники Новосибирска
Графики СССР